«Under Stars» — четвертий студійний альбом шотландської співачки Емі Макдональд. У Британії реліз відбувся 17 лютого 2017.

Список пісень

Стандартне видання

Розширене видання

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Емі Макдональд
Альбоми Melodramatic Records
Альбоми Mercury Records
Альбоми Vertigo Records
Англомовні музичні альбоми